Tom Aage Aarnes (ur. 25 stycznia 1977 w Oslo) – norweski skoczek narciarski.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 84. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

W lutym 2000 w Lake Placid zdobył złoty medal Zimowych Igrzysk Dobrej Woli 2000 w konkursie drużynowym na skoczni dużej (w reprezentacji Norwegii skakali wówczas również Tore Sneli, Arne Sneli i Morten Ågheim), a w konkursie indywidualnym uplasował się na 4. pozycji.

W 2002 został ukarany dwuletnią dyskwalifikacją za naruszenie przepisów antydopingowych (w jego organizmie wykryto wówczas amfetaminę).

5 lutego 2000 na skoczni Vikersundbakken w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy – 204 metry.

Zimowe igrzyska dobrej woli

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lahti – 21 grudnia 1997 (1. miejsce)
  Westby – 8 lutego 1998 (3. miejsce)
  Lauscha – 16 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Hede – 21 marca 1999 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy sportowcy ukarani za doping
Skoczkowie narciarscy ukarani za doping
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Oslo